Александр Писарев:
 Писарев, Александр Александрович (1780—1848) — русский литератор и поэт, генерал-лейтенант эпохи наполеоновских войн.
 Писарев, Александр Борисович (род. 1956) — российский дипломат.
 Писарев, Александр Иванович (1803—1828) — русский драматург и театральный критик, автор водевилей.